Ej att förväxla med Liechtenstein, självständig monarki i Europa.

Lichtenstein kan syfta på

 Lichtensteins hartebeest – en antilopart

Personer
 Adolf Lichtenstein (1884–1950), en svensk läkare
 Martin Lichtenstein (1780–1857), en tysk zoolog' namngivare till antilopen Lichtensteins hartebeest
 Roy Lichtenstein (1923–1997), en amerikansk konstnär
 Lichtenstein (auktor) – auktorsförkortning

Geografi

Tyskland 

 Lichtenstein, Sachsen , Sachsen, 
 Lichtenstein, Baden-Württemberg, Baden-Württemberg,

Se även
 Liechtenstein (olika betydelser)